Gioia di vivere (Merrily We Live) – film del 1938 diretto da Norman Z. McLeod
Gioia di vivere (Forever Yours) – film del 1945 diretto da William Nigh
Gioia di vivere (Matisse) – dipinto di Henri Matisse

 La gioia di vivere (La joie de vivre) – romanzo del 1884 dello scrittore francese Émile Zola